2 cieki wodne w Polsce:
 Stawna – struga, dopływ Bobru
 Stawna – struga, dopływ Wołczenicy

Zobacz też 
 Stawnica, Stawka, Stawica